2. Fußball-Bundesliga este a doua competiție de fotbal ca importanță din Germania. Liga secundă a fotbalului german este formată din 18 echipe.Toate cluburile din 2.Bundesliga se califică pentru DFB-Pokal, competiția anuală a Cupei Germaniei. Un număr de 127 de cluburi au concurat în 2. Bundesliga de la înființare.

Această competiție  a fost creată în 1974 și se juca în două grupuri (nord și sud), în perioada 1974-1981 și 1991-1992, apoi din 1982 a fost primul sezon cu 2. Bundesliga format dintr-o singură ligă, după abolirea diviziunilor Nord și Sud, iar în 1991-1992 fost primul sezon în care liga a conținut cluburi din fosta Germania de Est.

FC Nürnberg, SC Freiburg, FC Köln și Arminia Bielefeld dețin numărul record de campionate din liga cu patru fiecare. De asemenea, Bielefeld deține recordul pentru numărul de promoții de la 2. Bundesliga la Bundesliga, cu opt.

Pentru sezonul 2016–17, în medie 21.717 spectatori au urmărit meciuri din 2. Bundesliga, făcând din 2. Bundesliga cea mai urmărită ligă secundă de fotbal din lume.

Echipele în top 3 
Campioanele și echipele calificate în Bundesliga. La sfârșitul fiecărui sezon, echipele clasate pe primele două poziții al clasamentului se califică direct în liga superioară acestei ligi, iar echipa de pe locul 3 din această ligă, pentru a obține calificarea trebuie să joace un baraj cu echipa clasată pe locul 16 din Bundesliga. Meciul de baraj se joacă după sistemul tur-retur. Din sezonul 1975 până în sezonul 1981 și sezonul 1992, barajul de promovare se juca între ocupantele locului doi din fiecare grupă, Bundesliga de Nord și Bundesliga de Sud.

{| class="wikitable" style="margin:auto; font-size:90%;"
|+Echipele care s-au clasat pe primele trei poziții în campionat de-a lungul sezoanelor în 2. Bundesliga Nord și Sud
!style="background:#6699FF;" | 2. Bundesliga de Nord 
! width=0,5%  rowspan=10|
!style="background:#6699FF;" | 2. Bundesliga de Sud  
|-
!style="background-color:#000; color:black;"|

!style="background-color:#000; color:black;"|
<table>
  
    '''Sezon 
    '''Campioană 
    '''Locul 2 
    Locul 3</td> 
  </tr>
</table>
|-style="background:#dcdcdc;"

 
|
<table>
   <tr>
    1992
     
    
    
  </tr>  
  <tr>
   1981
    
    
     
  </tr>
  <tr>
   1980
    
    
     
  </tr>
  <tr>
   1979
    
    
     
  </tr>
  <tr>
   1978
    
    
     
  </tr>
  <tr>
   1977
    
    
     
  </tr>
  <tr>
   1976
    
    
     
  </tr>
  <tr>
   1975
    
    
     
  </tr>
</table>

 
|
<table>
   <tr>
    1992
     
    
    
  </tr>  
  <tr>
   1981
    
    
     
  </tr>
  <tr>
   1980
    
    
     
  </tr>
  <tr>
   1979
    
    
     
  </tr>
  <tr>
   1978
    
    
     
  </tr>
  <tr>
   1977
    
    
     
  </tr>
  <tr>
   1976
    
    
     
  </tr>
  <tr>
   1975
    
    
     
  </tr>
</table>
|}

Palmares

 Echipele boldate actual joacă în cea mai superioară ligă de fotbal din Germania, numită Bundesliga.

Baraj

Recorduri

Cele mai scumpe transferuri în 2. Bundesliga 
 Marcell Jansen de la echipa Borussia Mönchengladbach la echipa FC Bayern München pe 14.000.000 € (sezon 2007/08)
 Lukas Podolski de la echipa 1. FC Köln la echipa FC Bayern München pe 10.000.000 € (sezon 2006/07)
 Carlos Eduardo de la echipa Grêmio la echipa TSG 1899 Hoffenheim pe 7.000.000 € (sezon 2007/08)

Istoria echipelor în 2.Bundesliga

Note

Legături externe

Fotbal în Germania